Skötgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skötgrynnan, Korsholm, Österbotten, 
 Skötgrynnan, Iniö, Åboland,

Se även
Skötgrund
Skötgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar